Ibrat steht für 

 Ibrat (Fargʻona), Hauptort des Bezirks Buyvada in der usbekischen Provinz Fargʻona
 Is'hoqxon Ibrat (1862–1937), usbekischer Schriftsteller